IMAC est :
 iMac, le nom d'ordinateurs d'Apple, voir iMac (2006), iMac G5 (2004),  
 Acronyme signifiant Installation, Mouvement, ajout, changement dans le domaine de l'infogérance (voir la rubrique détaillée ci-dessous)
 Acronyme signifiant Immobilisme Métal Affinité Chromatographe (chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés en français), une technique de purification des protéines.
 Acronyme signifiant Image, Multimédia, Audiovisuel, Communication, une formation d’ingénieurs de l'ESIPE à l’Université Gustave-Eiffel.

IMAC dans l'infogérance 

Les IMAC - pour Installation, Mouvement, ajout, changement - concernent la gestion des postes de travail (ordinateurs personnels utilisés en entreprise), et est employé dans le domaine de l'infogérance informatique.
Un prestataire, tel qu'une société de maintenance en informatique, peut contractualiser avec une société cliente pour la gestion de ses postes de travail. Les opérations concernées par les IMAC seront :

 Installation des postes de travail ou de périphériques ou d'accessoires, par exemple lorsqu'un nouveau collaborateur arrive dans la société, il faut lui installer une poste de travail dans son bureau
 Mouvement des postes de travail ou de périphériques ou d'accessoires, par exemple quand un collaborateur change de bureau. Il faut alors débrancher le poste de travail de son alimentation électrique et des réseaux et le re-brancher dans le nouveau bureau
 Ajout de périphériques ou d’accessoires. Par exemple, quand un collaborateur a besoin d'un nouveau périphérique
 Changement de poste de travail. Par exemple, quand un poste de travail devient obsolète, il convient de le changer pour un modèle plus récent, tout en migrant les logiciels et les données de l'utilisateur.